James Lowell est un nom pouvant désigner:

James Russell Lowell (1819-1891), poète et écrivain américain
James A. Lowell (1849-1900), homme politique canadien en Ontario
 (1867-1914), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (1869-1933), juge fédéral américain
 (né en 2002), joueur américain de soccer

Voir aussi

Lowell, James